Подлипки — имя собственное.

Белоруссия 
 Подлипки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Подлипки — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Подлипки — станция Рязанского направления МЖД в Луховицком районе Московской области у посёлка Сельхозтехника.
 Подлипки — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Подлипки () — населенный пункт в Касимовском районе Рязанской области.
 Подлипки — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Подлипки — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 посёлок Подлипки — название города Королёв в Московской области до 1928 года.
 Подлипки-Дачные — станция хордовой линии Мытищи—Фрязево Московской железной дороги в городе Королёв Московской области.

Украина 
 Подлипки — село, входит в Подзамчевский сельский совет Радивиловского района Ровненской области